Рогальский () — польская фамилия.

Известные носители 
 Рогальский, Адам (1800—1843) — польский поэт, журналист, редактор, издатель.
 Рогальский, Евгений Эдуардович (1928—1996) — советский артист цирка, народный артист РСФСР.
 Рогальский, Леон (1806—1878) — польский писатель, переводчик, историк литературы.
 Рогальский, Михаил Львович (род. 1966) — российский предприниматель, программист, основатель «Auto.ru».
 Рогальский, Павел Петрович (1904—1987) — русский советский актёр, народный артист Казахской ССР.
 Рогальский, Станислав (1904—1976) — польский инженер-авиаконструктор.
  (1901—1954) — румынский композитор и музыкальный педагог.

См. также 
 Рогаль